Fornari ima više značenja:
 Fornari, Verona
 Fornari, Vicenza